Ване́сса Шанта́ль Паради́ (, 22 декабря 1972) — французская киноактриса, певица и фотомодель.

Биография 
Родилась 22 декабря 1972 года в парижском пригороде Сен-Мор-де-Фоссе (департамент Валь-де-Марн) в семье режиссёров Андре и Коринн Паради. Сестра — Элиссон Паради. С детства Ванесса увлекалась пением и танцами. Её семья занималась шоу-бизнесом, и по инициативе своего дяди, актёра и продюсера Дидье Пейна, уже в семь лет девочка появилась на французском телевидении на телеконкурсе «L'école des fans» «Jolie». В 1987 году, в 14 лет, Ванесса получила европейскую известность с песней «Таксист Джо» ("Joe le taxi"). В следующем году вышел её не менее успешный дебютный альбом M & J, ставший платиновым.

В 1989 году Ванесса дебютировала в кино в главной женской роли в фильме «Белая свадьба» Жана-Клода Бриссо. После этого Ванесса не снималась в кино пять лет. В 1990 году вышел её альбом "Variation Sur Le Même T’aime", ставший последней крупной работой Сержа Генсбура, затем "Vanessa Paradis" (1992), "Vanessa Paradis Live" (1994). Одновременно Ванесса подписала контракт с компанией Chanel и начала карьеру фотомодели, рекламируя духи «Коко».

В 1995 году она снова появилась на экранах - в фильме «Элиза» Жана Беккера вместе с Жераром Депардьё. В этом проекте Ванесса гораздо жёстче контролировала свой имидж, хотя не стыдилась своих эротических сцен:
Я нахожу их красивыми и трогательными. Секс — важная движущая пружина этой истории, и мы понимали, что без этого не обойтись

В 1997 году актриса принимается за комедийные роли и снимается в мистической комедии «Колдовская любовь» Рене Манзони вместе с Жаном Рено. В 1998 году — в фильме «Один шанс на двоих» Патриса Леконта, её партнёры здесь Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон. Патрис продолжает работать с Ванессой, и в 1999 году выходит «Девушка на мосту» с афишами «Ванесса Паради и Даниэль Отей».

В 2000 году был выпущен новый альбом певицы «Bliss», за которым последовало турне «Vanessa Paradis au Zenith».

В 2004 году Ванесса вернулась в кино, сыграв в фильме «Атомный цирк, возвращение Джеймса Батая» братьев Пуаро. В 2005 году она участвует в первом фильме Сержа Фрайдмана, сценариста «Девушки на мосту», под названием «Мой ангел». В том же году, Ванесса принимает участие в озвучивании анимационного фильма «Волшебное приключение».

В 2005 году Ванесса Паради и Джонни Депп работали над совместным проектом — фильмом «Человек, который убил Дон Кихота», в котором Ванесса Паради должна была исполнять роль Дульсинеи, а Джонни Депп — Духа Короля. Однако из-за многочисленных проблем съёмки фильма не были завершены.

В 2007 году вышел новый альбом Ванессы «Divinidylle».

Личная жизнь 

В 1998—2014 годы Ванесса состояла в фактическом браке с актёром Джонни Деппом. У бывшей пары есть двое детей — дочь Лили-Роуз Мелоди Депп (род. 27 мая 1999) и сын Джон Кристофер «Джек» Депп (род. 9 апреля 2002).

С 30 июня 2018 года Ванесса замужем за режиссёром Самюэлем Беншетри, с которым она встречалась 19 месяцев до их свадьбы.

Избранная фильмография

Дискография 
 1988 — M & J, (Этьен Рода-Гил и Франк Лангольф). Известные песни: Joe le taxi, Marilyn et John, Maxou.
 1990 — Variations sur le même t’aime (Серж Генсбур). Известные песни: Tandem, Dis-lui toi que je t’aime.
 1992 — Vanessa Paradis (Ленни Кравиц). Известные песни: Sunday mondays, Natural high.
 1994 — Vanessa Paradis Live
 2000 — Bliss. Известная песня: Commando
 2001 — Vanessa Paradis au Zénith
 2007 — Divinidylle
 2008 — Divinidylle Tour
 2009 — Best of Vanessa Paradis
 2010 — Une nuit à Versailles
 2013 — Love songs
 2018 — Les sources

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии «Джини»
Дети-певцы Франции
Киноактрисы Франции
Джонни Депп